Га́йслер () — немецкий топоним и фамилия. Известные носители:

 Гайслер, Вильгельм (1875—1937) — немецкий инженер-строитель, профессор Дрезденского технического университета.
 Гайслер, Зоя Павловна (род. 1930) — художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников РФ.
 Гайслер, Ильзе (род. 1941) — немецкая саночница, серебряная призёрка Олимпийских игр 1964 года.
 Гайслер, Отто (1872—1939) — немецкий инженер-строитель, профессор Технического университета в Ганновере.
 Гайслер, Хайнер (1930—2017) — немецкий политик, бывший генерал-секретарь ХДС.
 Гайслер, Норман — христианский апологет и философ.
 Гайсслер, Инес (род. 1963) — восточно-германская пловчиха.

Топоним 
 Гайслер — река в Германии.

См. также 
 Гейслер